Хайнц-Харалд Френцен () е германски пилот от Формула 1, роден на 18 май 1967 г. в Мьонхенгладбах. Състезава се за отборите на Заубер, Уилямс, Джордан Гран При и Ероуз и записва в кариерата си 3 победи преди отказването си от Формула 1 през 2003.

Ранна кариера 
Френцен е роден в Западна Германия в градчето Мьонхенгладбах. След 5 години като състезател на карт, той се включва в Германската Формула 2000 през 1986, когато е на 18 години. След два сезона във Формула Форд печели надпреварата през 1987 въпреки неучастието във всички състезания.

Френцен прогресира в Германския шампионат Формула Опел Лотус през 1988 в юношеския отбор на бившия пилот от Формула 1 Йохен Мас който подпечатва участието му във Формула Форд. Френцен става шампион в Германските серии още при дебюта си, както и участието във Формула Опел Лотус Евросериите (там завършва на 6-о място).

Заубер 1994 – 1996 

През 1994 Френцен е взет от Петер Заубер за силния болид с двигател Мерцедес, като съотборник му е австриеца Карл Вендлингер. Франк Уилямс иска да привлече германеца на мястото на загиналия бразилски пилот Айртон Сена, но Френцен отказва предложението на шефа на Уилямс след като съотборника му Вендлингер се контузва в Монако. Следващата година Френцен записва и първи подиум в кариерата си и завършва на 9-о място при пилотите. При сезон 1996 не бе най-добрия за германиеца и завършва на 12-о място със само 7 точки.

Уилямс 1997 – 1998 
Френцен заменя британеца Деймън Хил в Уилямс-Рено през 1997.

Той записва първа победа за отбора за ГП на Сан Марино, но сезона като цяло е разочароващ за него, след семейната атмосфера в Заубер Френцен трудно се вписва в Уилямс, поради проблеми с Патрик Хед. Въпреки класирането в някои състезания в челото, той почти винаги финишира зад съотборника си Жак Вилньов. След дисквалификацията на Михал Шумахер в класирането при пилотите Френцен завършва сезона на 2-ро място с 42 точки.

Средващата година двигателите Рено са заменени с Мекраноме, и отбора губи Ейдриън Нюи който се мести в Макларън. В Австралийската ГП Френцен завършва на 3-то място. Завършва със 17 точки при пилотите. Той и Вилньов са заменени от Ралф Шумахер и Алесандро Дзанарди през следващата година.

Джордан и Прост 1999 – 2001 

През 1999 Френцен отива в Джордан (с двигатели Муген-Хонда) да замести Ралф Шумахер и това е най-добрия му сезон, той печели две състезания. Френцен завършва на 3-то място при пилотите, а отбора му също завършва 3-ти благодарение на германеца и Деймън Хил, които във всички състезания записват точки.

2000 и 2001 са критични години за Хонда след като започват партньорството с БАР. Френцен записва само два подиума което е добър резултат, но Джордан фининшира след своите конкуренти от БАР. След няколко ниски точки, контузии и разногласия с техническия директор германеца е заменен от Жан Алези в края на сезона, а Френцен отива в Прост Гран При където завършва на 4-то място в състезанието за Голямата награда на Белгия и тогава започна спада на германеца.

Ероуз (2002) и Заубер (2003) 

През 2002 Френцен участва в няколко състезания с екипа на Ероуз преди отборът да банкрутира. Завръща се при Заубер където става съотборник с Ник Хайдфелд и в следващата година записва подиум в Американската ГП.

През 2004 се състезава в Германският туристически шампионат.

Резултати от Формула 1

Източници

Външни препратки 
 Heinz-Harald Frentzen Official website
 Hybrid Racing AG Official website 

Германски пилоти от Формула 1
Хора от Северен Рейн-Вестфалия